Lifschitz oder Lifshitz ist der Familienname folgender Personen:

 Asaf Lifshitz (* 1942), israelischer Schlosser und Bildhauer
 Boris Lifschitz (1879–1967), Schweizer Rechtsanwalt
 Chava Lifshitz (geb. Eva Wolf; 1936–2005), israelische Chemikerin
 Daniel Lifshitz (* 1988), israelischer Fußballtorhüter
 Jehoschua Mordechai Lifschitz (1829–1878), Lexikograph und Linguist, Theoretiker der jiddischen Bewegung
 Konstantin Lifschitz (* 1976), russischer Pianist
 May Simón Lifschitz (* 1995), dänisches Model und Schauspielerin
 Ralph Lifshitz, Geburtsname von Ralph Lauren (* 1939), US-amerikanischer Modedesigner
 Sébastien Lifshitz (* 1968), französischer Regisseur
 Uri Lifschitz (1936–2011), israelischer Maler
 Vladimir Lifschitz (* 1947), US-amerikanischer Mathematiker russischer Herkunft

Siehe auch:
 Moshe Lifshits (1894–1940), russischer Journalist, Übersetzer, Dramaturg und Dichter
Lifschiz
 Lifschütz
 Lipschitz
 Liwschiz